Yes, Dear, een Amerikaanse komedieserie
Dear..., album van The Grace

Personen
Brian Dear (* 1943)
Gavin Dear (* 1984)
Cleveland Dear (1888–1950)
John Dear (* 1959)
Matthew Dear, DJ
Nick Dear (* 1955)